Mononchidae är en familj av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Mononchidae i ordningen Dorylaimida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Mononchida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Mononchidae 30 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Mononchidae